Агустин Максимильяно Рохель Паита (; родился 17 октября 1997 года, Монтевидео) — уругвайский футболист, защитник немецкого клуба «Герта».

Клубная карьера 
Воспитанник столичного клуба «Насьональ». 19 марта 2017 года в матче «Эль Танке Сислей» дебютировал в уругвайской Примере. 25 июня в поединке против «Хувентуд Лас-Пьедрас» забил свой первый гол за «Насьональ». Зимой 2018 года Рохелем активно интересовался итальянский «Милан».

Летом 2018 года подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». 24 сентября в матче против «Краснодара» дебютировал в РПЛ.

Карьера в сборной 
В 2017 года Рохель в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Колумбии, Бразилии, Эквадора, Венесуэлы и дважды Аргентины.

В том же году принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире сыграл в матчах против команд Японии, Саудовской Аравии, Португалии, Венесуэлы и дважды Италии.

Достижения 
 Чемпион Южной Америки среди молодёжных команд: 2017

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Эстудиантес»